Смокі Гарріс (; 11 жовтня 1890, Порт-Артур — 4 червня 1974) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1911 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Ванкувер Мілліонерс», «Портленд Роузбадс», «Ванкувер Марунс», «Сієтл Метрополітенс», «Бостон Брюїнс» та «Едмонтон Ескімос».

Автор першої шайби в складі «Брюїнс», яку він закинув у ворота Монреаль Марунс (2–1).

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 Смокі Гарріс на nhl.com 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Ванкувер Мілліонерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»